Вер — джамоат, административно-территориальная единица Шугнанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Селения джамоата

Литература

Примечания

Ссылки 
 Прогноз погоды на 6 дней в Вер

Населённые пункты Шугнанского района
Сельские общины Таджикистана